Riaillé é uma comuna francesa na região administrativa da Pays de la Loire, no departamento de Loire-Atlantique. Estende-se por uma área de 50,02 km².

Demografia

Comunas de Loire-Atlantique